Юлиа́на Дёлль (; 8 июля 1986, Шмалькальден, Зуль, ГДР) — немецкая биатлонистка.

Общая информация 
 Имеет воинское звание кандидат полицмейстера.

Спортивная карьера 
 Начинала спортивную карьеру как лыжница. В биатлоне дебютировала в 2006 году.
 В 19 лет приняла участие в чемпионате Европы по биатлону 2006 года.
 Первые результаты пришли в 2009 году, когда Юлианне Дёлль удалось победить в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Уфе.
 В 2010 году стала чемпионкой Европы в эстафете в составе сборной Германии вместе с Штефани Хильдебранд, Франциской Хильдебранд и Катрин Хитцер.
 В Кубке мира дебютировала в сезоне 2007—2008 годов.
 В январе 2013 объявила о завершении карьеры.

Результаты

Кубок мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Биатлонисты Германии
Чемпионы Европы по биатлону